Nombre de Jesús es un nombre que puede significar varias cosas:
Nombre de Jesús, una ciudad en Costa Rica.
Nombre de Jesús, un asentamiento primigenio de los españoles en el estrecho de Magallanes fundado por Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584.
Nombre de Jesús, una localidad de El Salvador.